The White Lady – film per la televisione del 1986 diretto da David Rudkin
The White Lady – monolito in Irlanda
La Dama Bianca (The White Lady) – famoso dipinto rupestre in Namibia

Pagine correlate
White Lady